Jerzy Jabłoński (1895–1986) – polski ziemianin, rolnik, działacz społeczny i samorządowy, polityk, poseł na Sejm w II RP
 Jerzy Jabłoński (ur. 1942) – polski działacz partyjny i państwowy, wicewojewoda kielecki
 Jerzy Jabłoński (ur. 1952) – polski związkowiec, działacz opozycji